Shittrap é um subgênero musical criado na internet que deriva do Trap, que por sua vez deriva do Hip hop, o nome é a junção do termo Shitpost e rap.

As músicas, naturalmente, possuem conteúdo ofensivos, Humor negro e uma linguagem que possui o objetivo de entreter as pessoas que estão próximas dos meios de comunicação digital.

O Shittrap foi criado por volta de 2017 e contém artistas e youtubers como Luckhaos, Gemaplys e Maicon Kuster como músicos proeminentes do estilo , embora alguns outros tenham feito músicas parecidas com essas no passado como Eminem e U.D.R. 666